Hassel (Weser), een gemeente in Nedersaksen
 Hassel (bij Stendal), een gemeente in Saksen-Anhalt
 Gelsenkirchen-Hassel, een stadsdeel van Gelsenkirchen
 Hassel (Sankt Ingbert), een stadsdeel van Sankt Ingbert, Saarland, Duitsland
 Hassel (Luxemburg), een dorp in het groothertogdom Luxemburg
 Hassel Island, een eiland van de Amerikaanse Maagdeneilanden